Chrysler Royal (Stany Zjednoczone) – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1933–1950.
 Chrysler Royal (Australia) – samochód osobowy produkowany na rynek australijski w latach 1957–1963.